Соревнования по плаванию на летних Паралимпийских играх 2012 прошли с 30 августа по 8 сентября 2012 года в Лондоне в Aquatics Centre.

Медали

Медальный зачёт (10 лучших стран) 

Соревнования на летних Паралимпийских играх 2012
Плавание на летних Паралимпийских играх